Малые Ручьи — название населённых пунктов в России:
 Малые Ручьи — посёлок в Козульском районе Красноярского края.
 Малые Ручьи — деревня в Конаковском районе Тверской области.